Struthiosaurus est un genre éteint de dinosaures ornithischiens herbivores, un ankylosaurien de la famille des nodosauridés qui vivait en Europe à la fin du Crétacé supérieur. Il est rattaché à la sous-famille des struthiosaurinés, à laquelle il a donné son nom, par J. I. Kirkland et ses collègues en 2013.

Étymologie 
Le nom de genre, Struthiosaurus, est composé de deux mots du grec ancien στρούθειος / stroutheios signifiant « autruche » et  σαῦρος / saûros, « lézard », pour donner littéralement « lézard autruche ».

Description 

Comme tous les ankylosauriens, Struthiosaurus était quadrupède, végétarien et possédait une armure constituée de plaques et de piques osseuses qui servaient sans doute de défense. Il mesurait entre deux et trois mètres de longueur ce qui en faisait un animal assez petit par rapport à la plupart de ses cousins.

Paléoécologie 
Des restes fossiles de Struthiosaurus ont été trouvés en France (dans la formation des Grès à reptiles), en Espagne, en Autriche et en Roumanie dans les sédiments de la fin du Crétacé supérieur (Campanien et Maastrichtien), il y a environ 75 millions d'années.

À cette époque, l'Europe était un archipel au climat tropical, et sa végétation comprenait surtout des prêles, des fougères et des ginkgos. Struthiosaurus vivait sur ces îles aux côtés d'autres végétariens, tels que le sauropode Ampelosaurus ou l'ornithopode Rhabdodon, mais également de gros prédateurs abélisauridés, et notamment Arcovenator.

Forme naine 
Les spécimens trouvés en Roumanie sont plus petits que les autres. Comme on pense que l'endroit était une île isolée à l'époque, certains chercheurs ont émis l'hypothèse qu'il s'agissait d'une forme de nanisme insulaire. Les Struthiosaurus roumains vivaient aux côtés de Rhabdodon nains et de Magyarosaurus, une forme naine d'Ampelosaurus.

Classification 
L'analyse phylogénétique réalisée sur les nodosauridés par Richard S. Thompson  en 2011 montre que Struthiosaurus est un nodosauridé basal, comme déjà indiqué par A. Ösi  en 2005, bien qu'il en soit un de ses représentants les plus récents. Il est placé en groupe frère avec Zhejiangosaurus.

En 2013, J. Kirkland et ses collègues, lors de la description d'un nouveau genre de nodosauridés, Europelta, intègrent Struthiosaurus dans la  sous-famille des struthiosaurinés, en compagnie de ce dernier ainsi que des genres Hungarosaurus et Anoplosaurus.

Notes et références

Références

Références taxinomiques 

 (espèce type)

Voir aussi

Annexes 

Nodosauridae
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure d'Europe
Dinosaure du Crétacé supérieur
Taxon fossile décrit en 1870